
 

Джеймс Эдвард «Джим» Ганн (; род. 21 октября 1938, Ливингстон, Техас) — американский космолог и астрофизик. Профессор Принстонского университета, член Национальной АН США (1977) и Американского философского общества (1987). Удостоен Национальной научной медали (2008).

Биография 
Астрономия стала его главной страстью уже в детстве.

Окончил Университет Райса (бакалавр математики и физики, 1961).
Степень доктора философии по астрономии получил в Калифорнийском технологическом институте в 1965 году с тезисами по космологии и распределению галактик.

В 1968-70 гг. и именным профессором с 1980 года работал в Принстонском университете, с 2011 года в отставке.
В 1970-80 гг. работал в Калифорнийском технологическом институте.
Член Американской академии искусств и наук (1977).

Женат на , также астрономе, двое детей.

Отличия, награды и почести 
 1983 — Стипендия Мак-Артура
 1988 — Премия Дэнни Хайнемана в области астрофизики
 1994 — Золотая медаль Королевского астрономического общества
 2001 — Призовая лекция Петри Канадского астрономического общества
 2002 — Премия Джозефа Вебера
 2005 — Премия Грубера по космологии
 2005 — Премия Генри Норриса Рассела, высшая награда Американского астрономического общества
 2005 — Премия Крафорда Шведской королевской АН
 2008 — Национальная научная медаль США
 2013 — Медаль Кэтрин Брюс Тихоокеанского астрономического общества
 2019 — Премия Киото

В 2006 году удостоился почётной степени от Университета Портсмута (Англия).

Его именем названы эффект Ганна — Петерсона, комета Ганна, астероид (18243) Ганн.

Примечания

Ссылки 
 https://dof.princeton.edu/about/clerk-faculty/emeritus/james-edward-gunn

Астрономы по алфавиту
Члены Национальной академии наук США
Члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и наук
Доктора философии по астрономии
Выпускники Университета Райса
Выпускники Калифорнийского технологического института
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
Профессора Принстонского университета
Стипендиаты Мак-Артура
Награждённые медалью Кэтрин Брюс
Лауреаты премии Дэнни Хайнемана в области астрофизики
Лауреаты премии Грубера по космологии
Лауреаты премии Крафорда
Лауреаты премии Киото